Facoltà (filosofia) – concetto filosofico
 Facoltà – concetto giuridico
 Facoltà universitaria – struttura organizzativa universitaria